Rhizous (griechisch ) ist der Name folgender antiker Städte:

 Rhizous in Pontus, das heutige Rize in der Türkei
 Rhizous (Thessalien), eine Küstenstadt der Magnesier am Fuß des Ossa, südlich vom heutigen Kokkino Nero bei Stomio in Griechenland